Сиби () — город в провинции Белуджистан, Пакистан, центр одноимённого округа. Население — 80 767 чел. (оценка на 2010 год).

Население 
По результатам переписи 1998 года в городе проживало 48 219 человек. За последние годы население города почти удвоилось. В Сиби проживают белуджи, малочисленный народ Пакистана.

Климат

Примечания 

Города Пакистана